Petri Vehanen (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière professionnelle dans le club norvégien du Viking Hockey dans la GET-ligaen. Formé au Lukko Rauma, il a évolué dans plusieurs championnats européens avant de s'imposer comme titulaire dans la SM-liiga en 2001-2002. Le , il est échangé aux Ak Bars Kazan en retour de Mikael Tellqvist. Il a remporté la Coupe Gagarine 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélection senior. Il a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde 2008.

Trophées et honneurs personnels 
GET-ligaen
 1999 : nommé dans l'équipe type.
Coupe Karjala
 2009 : nommé meilleur gardien.
 2009 : nommé dans l'équipe type des médias.
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2009-2010 : nommé meilleur gardien du mois d'avril.
 2009-2010 : nommé meilleur gardien de la saison par les entraîneurs.
 2009-2010 : meilleur pourcentage d'arrêts.
 2009-2010 : meilleure moyenne de buts alloués.
 2010 : nommé gardien du mois de décembre.
 2011 : nommé gardien du mois de février.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1995-1996 || Lukko U20 || U20 SM-liiga || 7 || || || || 360 || || 4,51 || 85,3 || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 || Lukko || SM-liiga || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 || Lukko U20 || U20 SM-liiga || 5 || || || || 280 || || 2,35 || 93,4 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 || Lukko || SM-liiga || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 || Uusikaupunki Jää-Kotkat || I-divisioona || 7 || || || || 380 || || 2,53 || 92,9 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Lukko U20 || U20 SM-liiga || 6 || || || || 358 || || 3,18 || 90,5 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Lukko || SM-liiga || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Uusikaupunki Jää-Kotkat || I-divisioona || 3 || || || || 180 || || 4,00 || 88,9 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || Viking Hockey || GET-ligaen || 34 || || || ||  || || 4,88 || 88,0 || || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Lukko || SM-liiga || 3 || || || || 149 || || 2,81 || 90,3 || 0|| 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || FPS Forssa || I-divisioona || 2 || || || || 120 || || 3,50 || 86,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Lukko || SM-liiga || 3 || || || || || || 2,08 || 92,1 || || 0 || 1 || || || || || - || 100 || || 
|-
|2000-2001 || Uusikaupunki Jää-Kotkat || Mestis || 5 || || || || 272 || || 5,28 || 86,7 || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || HC Pustertal-Val Pusteria  || Serie A || 4 || || || || || || - || - || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Lukko || SM-liiga || 53 || || || ||  || || 2,96 || 91,1 || || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Lukko || SM-liiga || 52 || || || ||  || || 2,53 || 91,7 || || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Lukko || SM-liiga || 45 || || || ||  || || 2,13 || 92,5 || || 4 || 3 || || || 179 || || 4,01 || 89,8 || || 0
|-
|2004-2005 || Lukko || SM-liiga || 17 || || || ||  || || 2,22 || 93,4 || || 4 || 1 || || || 58 || || 2,08 || 94,4 || || 0
|-
|2005-2006 || Mora IK || Elitserien || 35 || 13 || 16 || 5 ||  || 84 || 2,51 || 91,2 || 3 || 6 || 2 || 0 || 0 || 64 || 3 || 2,82 || 93,6 || 0 || 14
|-
|2006-2007 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga || 49 || 18 || 20 || 7 ||  || 104 || 2,19 || 90,6 || 7 || 2 || 4 || 1 || 3 || 243 || 6 || 1,49 || 94,6 || 1 || 0
|-
|2007-2008 || Lukko || SM-liiga || 55 || || || ||  || || 2,65 || 92,4 || || 6 || 3 || || || || || 2,69 || 91,8 || || 
|-
|2008-2009 || Lukko || SM-liiga || 57 || || || ||  || || 2,41 || 92,0 || || 14 || 7 || || || 429 || || 2,24 || 92,8 || || 
|-
|2009-2010 || Lukko || SM-liiga || 18 || || || ||  || || 1,65 || 94,0 || 2 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL || 25 || 15 || 5 || 5 ||  || 44 || 1,73 || 93,5 || 3 || 4 || 22 || 15 || 7 ||  || 37 || 1,60 || 93,7 || 2 || 0
|-
|2010-2011 || Ak Bars Kazan || KHL || 43 || 25 || 12 || 6 ||  || 89 || 2,10 || 92,7 || 2 || 2 || 9 || 5 || 4 || 544 || 12 || 1,32 || 95,7 || 3 || 3
|-
|2011-2012 || Ak Bars Kazan || KHL || 42 || 16 || 17 || 5 ||  || 88 || 2,35 || 91,6 || 2 || 0 || 12 || 6 || 6 || 778 || 24 || 1,85 || 94,3 || 1 || 2
|-
|2012-2013 || Lukko || SM-liiga || 50 || 21 || 11 || 18 ||  || 122 || 2,45 || 91,9 || 0 || 0 || 14 || || || 814 || || 2,80 || 92,0 || 1 || 0
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 41 || 20 || 13 || 8 ||  || 69 || 1,66 || 93,2 || 4 || 2 || 20 || 13 || 6 || 1276 || 45 || 2,12 || 91,8 || 3 || 0
|-
|2014-2015 || Eisbären Berlin || DEL || 41 || 21 || 20 || 0 ||  || 104 || 2,51 || 91,7 || 4 || 0 || 3 || 1 || 2 || 173 || 11 || 3,82 || 90,1 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Eisbären Berlin || DEL || 47 || 29 || 18 || 0 ||  || 114 || 2,46 || 91,8 || 4 || 0 || 7 || 3 || 4 || 416 || 16 || 2,31 || 92,0 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Eisbären Berlin || DEL || 43 || 18 || 24 || 0 ||  || 103 || 2,47 || 91,8 || 3 || 2 || 14 || 7 || 7 || 946 || 33 || 2,09 || 93,6 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 38 || 24 || 14 || 0 ||  || 91 || 2,46 || 92,4 || 2 || 6 || 18 || 11 || 7 ||  || 61 || 3,37 || 89,5 || 0 || 0

En équipe nationale 

|-
| 2008 ||  || Championnat du monde  || 1 || 1 || 0 || 62 || 2 || 1,95 || 89,5 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2010 ||  || Championnat du monde || 3 || 2 || 1 || 180 || 7 || 2,33 || 91,8 || 1 || 0 || align="left"| Sixième place
|-
| 2011 ||  || Championnat du monde || 8 || 5 || 1 || 389 || 8 || 1,24 || 95,4 || 1 || 0 || align="left"| 
|-
| 2012 ||  || Championnat du monde || 7 || 3 || 2 || 367 || 13 || 2,13 || 90,7 || 1 || 0 || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en octobre 1977
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Mora IK
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Lev Prague
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Naissance à Rauma (Finlande)
Champion de la Coupe Gagarine